Das ATP-Turnier von Durban ist ein ehemaliges südafrikanisches Herren-Tennisturnier. Es wurde einmalig 1993 in Durban ausgetragen. Einziger Sieger des Hartplatzturniers im Einzel war Aaron Krickstein. Ab 1994 wurde der Wettbewerb vom Turnier von Sun City abgelöst.

Siegerliste

Einzel

Doppel 

Durban